Kolenda ist der Nachname folgender Personen:

 Jochen Kolenda (* 1953), deutscher Schauspieler
 Jürgen Kolenda, deutscher Streckentaucher und Flossenschwimmer